Amblyterus är ett släkte av skalbaggar. Amblyterus ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Amblyterus